Stengyl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stengyl (Öljehults socken, Blekinge, 624871-145187), sjö i Ronneby kommun,  (2,8 ha)
Stengyl (Öljehults socken, Blekinge, 625375-144898), sjö i Ronneby kommun,  (2,5 ha)
Stengylet, sjö i Karlshamns kommun,  (3,34 ha)

Se även
Stengölen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn